„Strasznyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Strasznyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej
 „Strasznyj” – krążownik torpedowy, a później niszczyciel typu Ukraina z początku XX wieku
 „Strasznyj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów